CJK-radicaalsupplementen is een serie van 115 Unicode-codepunten (2E80 tot 2EFF) uitgegeven door het Unicode Consortium dat alternatieve, gepositioneerde en gereduceerde vormen van de Chinese Kangxi-radicalen bevatten. Ze worden veelal gebruikt in de indexen van woordenboeken en andere ideografische collecties geordend op streepaantal.

Externe links 
  Unicode - PDF-bestand: CJK Radicaalsupplementenoverzicht
  Unicode - Webpagina van Unicode

Bronnen 

Unicodeblok